Shabanov est un patronyme porté notamment par :

 Artem Shabanov (1992-), footballeur international ukrainien ;
 Dmitri Chabanov (1964-), skipper russe ;
 Konstantine Chabanov (1989-), athlète russe, spécialiste du 110 mètres haies.